Esistono due comuni francesi con questo nome

Broyes – Marna
Broyes – Oise